Osoby o tym nazwisku:
 Evy Berggren – szwedzka gimnastyczka, olimpijka
 Hasse Berggren – szwedzki piłkarz
 Jenny Berggren – szwedzka piosenkarka
 Jonas Berggren – szwedzki muzyk i wokalista
 Linn Berggren – szwedzka wokalistka
 Liza Berggren – szwedzka modelka i tancerka